Hasenclever ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolf Hasenclever (1875–1938), deutscher Ägyptologe
 Alexander Hasenclever (1918–1990), deutscher Arzt und Politiker
 Andreas Hasenclever (* 1962), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Bernhard Hasenclever (1878– nach 1946), deutscher Landrat
 Christa Hasenclever (1906–1992), deutsche Sozialarbeiterin 
 Eleonore Noll-Hasenclever (1880–1925), deutsche Alpinistin
 Erich Hasenclever (1886–1967), deutscher Landschaftsmaler und Radierer der Düsseldorfer Schule, Museumsleiter
 Erwin Hasenclever (1880–1914), deutscher Jurist, Bergbaumanager und Politiker
 Felix Hasenclever (1851–1892), deutscher Korvettenkapitän
 Ferdinand Hasenclever (1769–1831), deutscher Pfarrer und Schulreformer
 Friedrich Wilhelm Hasenclever  (1809–1874), deutscher Apotheker und Industriemanager
 Georg Hasenclever (1817–1904), deutscher Verwaltungsbeamter und Landrat
 Johann Peter Hasenclever (1810–1853), deutscher Maler
 Josua Hasenclever (1783–1853), deutscher Kaufmann
 Peter Hasenclever (1716–1793), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 Richard Hasenclever (1812–1876), deutscher Arzt, Schriftsteller und Politiker
 Robert Hasenclever (1841–1902), deutscher Industrieller
 Rolf Hasenclever (1928–2008), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Sophie Hasenclever (1823–1892), deutsche Schriftstellerin
 Walter Hasenclever (1890–1940), deutscher Schriftsteller
 Walter Hasenclever (Übersetzer) (1910–1992), deutscher Journalist, Übersetzer und Redakteur
 Wilhelm Hasenclever (1837–1889), deutscher Politiker
 Wolf-Dieter Hasenclever (* 1945), deutscher Politiker
 Wolfgang Hasenclever (1929–2019), deutscher Jurist

Siehe auch 
 Hasco Hasenclever, deutsches Wekzeugbauunternehmen
 Hasenclev, Hofschaft in Remscheid

Familienname
Deutscher Personenname